Аллесандро дель Мар (известный также как Макс Беллочио) — итальянский порнорежиссёр, лауреат ряда наград за свои фильмы.

Биография 
Снял около 100 порнофильмов. Под псевдонимом Макс Беллочио он снимал фильмы, действие которых разворачивается в Италии. Под псевдонимом Аллесандро Дель Мар он снимал фильмы для студии «Private Media Group». Все фильмы этого периода связаны с островами, пляжами и тропическим отдыхом. В 2004 году Дель Мар снял фильм «Миллионер», а в 2008 году снял его продолжение, «Миллиардер». В 2005 году Дель Мар снял фильм по известному роману Даниэля Дефо «Робинзон Крузо на острове греха» также удостоенного ряда наград.

Избранная фильмография 
Большинство из фильмов Дель Мара переводились на русский язык и демонстрировались в России.

 «Cronaca di un omicidio» (1999)
 «Tutto in una notte» (1999)
 «Private Tropical 6: Tequila Bum Bum» (2003)
 «Миллионер» (2004)
 «Солнце, пляж и секс» (2005) 
 «Лагуна фантазий» (2005)
 «Робинзон Крузо на острове греха» (2005)
 «Private Tropical 23: Hotel Affairs» (2006)
 «Private Tropical 26: Madagascar» (2006)
 «Миллиардер» (2008)

Награды 
 XRCO Award (2004) — Best DVD.
 Venus Award (2004) — Best Europäischer Film
 Venus Award (2004) — Best DVD.
 Eroticline Awards — 2005
 AVN Awards — 2006
 FICEB Award — 2006 (Две премии)

Примечания

Ссылки 
 

Порнорежиссёры Италии
Порнорежиссёры по алфавиту